Шатійо́н-ан-Дюнуа́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 120 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний захід від Орлеана, 45 км на південний захід від Шартра.

Історія 

1 січня 2017 року Шатійон-ан-Дюнуа, Арру, Буагассон, Куртален, Ланже i Сен-Пеллерен було об'єднано в новий муніципалітет Коммюн-нувель-д'Арру.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 326 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 763,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Шатійон-ан-Дюнуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шатійон-ан-Дюнуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар